21. Letnie Mistrzostwa Świata Juniorów w Narciarstwie Alpejskim odbyły się w dniach 7 – 11 września 2021 w czeskiej Štítná nad Vláří. Były to siódme w historii mistrzostwa rozgrywane w Czechach, a po raz trzeci w Štítná nad Vláří.

Wyniki juniorek

Gigant 
 Data: 7 września 2021

Slalom 
 Data: 8 września 2021

Supergigant 
 Data: 9 września 2021

Superkombinacja 
 Data: 10 września 2021

Wyniki juniorów

Gigant 
 Data: 7 września 2021

Slalom 
 Data: 8 września 2021

Supergigant 
 Data: 9 września 2021

Superkombinacja 
 Data: 10 września 2021

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

2021 w narciarstwie alpejskim
2021 w Czechach
Narciarstwo w Czechach
Letnie mistrzostwa świata juniorów w narciarstwie alpejskim